Куха́рчик (, ) — белорусская и польская фамилия. Известные носители:
 Кухарчик, Каролина (род. 1991) — польская легкоатлетка.
 Кухарчик, Михал (род. 1991) — польский футболист.
 Кухарчик, Пётр Дмитриевич (1945—2014) — советский и белорусский учёный в области радиофизики.